Eva Karlsson kan syfta på:

 Eva Karlsson (politiker) (1897–1964), svensk folkskollärare och högerpolitiker
 Eva Carlsson (född 1956), svensk socialdemokratisk politiker, kommunalråd i Partille
 Ewa Carlsson (född 1957), svensk skådespelare
 Eva Karlsson (gångare) (född 1961), svensk gångare
 Eva Karlsson (kanotist) (född 1961), svensk kanotist
 Eva Karlsson (företagsledare) (född 1966), svensk civilingenjör och företagsledare, bland annat vd för SKF 2011–2014